Pieroni – cognome italiano
 Alessandro Pieroni (1550-1607) – architetto e pittore italiano
 Andrea Pieroni (1958) – politico italiano
 Ania Pieroni (1957) – attrice e conduttrice televisiva italiana
 Blake Pieroni (1995) – nuotatore statunitense, campione olimpionico
 Fulvio Pieroni (1928-2016) – arbitro di calcio, dirigente sportivo e calciatore italiano, di ruolo difensore
 Franca Pieroni Bortolotti (1925-1985) – storica italiana
 Leopoldo Pieroni (1847-1919) – flautista e compositore italiano
 Luigi Pieroni (1980) – ex calciatore belga di origini italiane, di ruolo attaccante
 Maurizio Pieroni (1951-2020) – politico italiano
 Oreste Pieroni (1899-1976) – politico italiano
 Veruska Pieroni, nota come Veruska (1975) – cantante italiana